Kettering – miasto w hrabstwie Northamptonshire, w Anglii
 Kettering – dystrykt hrabstwa Northamptonshire (Anglia)
 Kettering (stacja kolejowa)
Miejscowości w USA:
 Kettering – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Kettering – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
Miejscowości w Australii:
 Kettering – miasto na Tasmanii